Фіайнш (, ) — власна назва.

Топоніми

Фіайнш (Валпасуш)
 Фіайнш (Мелгасу)
 Фіайнш (Санта-Марія-да-Фейра)
 Фіайнш (Транкозу)